Губернатор () Ватикана — председатель Губернаторства (Governatorato) государства-града Ватикан, иногда его называют мэром Ватикана (что неверно, поскольку Ватикан — миниатюрное государство, а не муниципалитет). Губернатор Ватикана — де факто глава правительства Ватикана, действующий с полномочиями премьер-министра, управляя Ватиканом от имени его суверена — Папы римского.

Нынешний губернатор Ватикана — архиепископ Фернандо Вергес Альсага, предыдущими губернаторами (2006—2011 и 2011—2021 годы) были итальянские кардиналы Джованни Лайоло и Джузеппе Бертелло, а до Лайолы — кардинал Шока (губернатор в 1997—2006 годах). До назначения кардинала Шоки должность губернатора была вакантной в течение 45 лет, с момента смерти маркиза Камилло Серафини в 1952 году.

Губернаторы Ватикана 
 маркиз Камилло Серафини (1929—1952);
 кардинал Эдмунд Казимир Шока (1997—2006);
 кардинал Джованни Лайоло (2006—2011);
 кардинал Джузеппе Бертелло (2011—2021);
 архиепископ Фернандо Вергес Альсага (2021—).

См. также 
 Папская комиссия по делам государства-града Ватикана.

Литература 
 Francesco Clementi: La nuova “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano;
 Luca Martini: Le caratteristiche peculiari dello Stato della Città del Vaticano: istituzioni e nuova costituzione;
 Sullo Stato della Città del Vaticano - v. F. Clementi, Città del Vaticano, Bologna, Il Mulino, 2009.

Римская курия